Филип Иванов Филипов е български резбар, представител на Дебърската художествена школа.

Биография 

Филип Иванов е роден в дебърското село Осой, Западна Македония в 1875 година в семейството на майстора резбар Иван Филипов от рода Филипови. Филип Иванов учи при баща си и участва в изработването от Филипови на стотици иконостаси из България. Филип Иванов изработва и дарява на църквата „Свети Георги“ в Ямбол, чийто иконостас е направа на рода, много красив кръст със сложна резба (45 на 85 cm), на който оставя надпис: „Изъдѣла Филипъ Йовановъ отъ с. Осои, деба, маке – 1897“. Подобен кръст има запазен и в Църковния музей в София с надпис: „Братя Филипови 1892“.

Около 1910 година Филип Иванов поема ръководството на родовата тайфа. При него учат синовете му Коста Филипов (1894 – 1948) и Методи Николов (1896 – 1958). Филип Иванов ръководи изработването на трите иконостаса за софийската църква „Свети Спас“, изгорели на 30 март 1944 година. През 1910-те години изработва иконостаса за скита на Троянския манастир „Свети Йоан Предтеча“ в Зелениковец. В 1921 година изрязва иконостаса на църквата „Свети Архангел Михаил“ в Сухатче. В 1925 година Филип Иванов изрязва от липово дърво иконостаса, владишкия трон и амвона на катедралната църква „Свети Димитър“ и на митрополитската „Свети Пантелеймон“. В 1937 година Филип Иванов получава 19 000 лева за изработка на иконостаса на „Св. св. Кирил и Методий“ в Долна Кремена.

Филип Иванов умира в 1940 година. Асен Василиев го определя като „много даровит и сериозен резбар“.

Родословие

Бележки 

Български дърворезбари
Български творци от Македония
Представители на Дебърската художествена школа
Родени в Осой
Филипови